Romans sentymentalny (film 1930) – krótkometrażowa komedia w reżyserii Siergieja Eisensteina
 Romans sentymentalny (film 1976) – melodramat w reżyserii Igora Masliennikowa